Bertramstraße steht für

 die Bertramstraße in Hannover-Hainholz, siehe Bilderwand Bertramstraße
 Bertramstraße (Frankfurt am Main)